

Architettura
 Palazzo Venier-Manfrin – edificio storico di Venezia
 Villa Manfrin detta Margherita – villa veneta di Treviso

Persone
 Gianni Manfrin – calciatore italiano
 Girolamo Manfrin – imprenditore italiano
 Tiziano Manfrin – calciatore italiano
 Umberto Manfrin – fumettista italiano